Grozăvești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Grozăvești (Bukarest), Stadtteil von Bukarest

 Grozăvești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Grozăvești (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Grozăvești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Grozăvești (Olt), Dorf im Kreis Olt